Berryton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Berryton (Georgia)
 Berryton (Kansas)

Siehe auch:
 Berrytown
 Barrytown